Brunehaut est l'ancien prénom français équivalent de la forme semi-savante Brunehilde.

Personnes 
 Brunehaut ou Brunehilde (v. 547-613) princesse wisigothe devenue reine des Francs par mariage avec Sigebert , roi d'Austrasie de 561 à 575.

Toponymes 
 Brunehaut est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut.

Voir aussi 
 La pierre Brunehaut est un mégalithe datant du néolithique situé en Belgique.
 La Chaussée Brunehaut, nom de routes anciennes.
 La tour Brunehaut, vestiges de la forteresse des comtes de Vaudémont.
 La brasserie de Brunehaut en Belgique.

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme